Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2008 года проходил одновременно с турниром у женщин 11-18 ноября в г. Тверь. Являлся отборочным к Чемпионату России по международным шашкам среди мужчин 2009 года.

Главный судья, судья РК В.А. Роберов, главный секретарь, судья РК Ю.В. Харченко.

Примечания 

Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по шашкам в Твери
Чемпионаты России в 2008 году
2008 год в шашках
Ноябрь 2008 года
2008 год в Тверской области